Termenul „Mount” se poate referi la:

 Mount Rushmore, monument memorial lângă orașul Keystone , South Dakota 
 Mount Isa, Queensland, localitate în statul Queensland , Australia
 Mount Washington (dezambiguizare) 
 Mount Katahdin cu 1.606 m este mai înalt munte din statul Maine, SUA 
 Mount Hopkins (dezambiguizare) 
 Mount Pritchard, New South Wales, suburbie în Sydney , Australia 
 Mount Lewis, New South Wales, suburbie în Sydney 
 Mount Druitt, New South Wales, suburbie în Sydney , Australia 
 Mount Colah, New South Wales, este o suburbie în Sydney , 
 Mount Annan, New South Wales, o suburbie în Sydney , Australia 
 Mount Hopkins (Arizona), unul din vârfurile cele mai înalte ale lanțului montan numit Santa Rita Mountains 
 Mount Columbia (dezambiguizare) 
 Mount Ayliff, oraș din provincia Oos-Kaap , Africa de Sud 
 Mount Fletcher, oraș din provincia Oos-Kaap , Africa de Sud 
 Mount Frere, oraș din provincia Oos-Kaap, Africa de Sud

Vezi și 

 Munte